Bouché se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Carl David Bouché
 Peter Carl Bouché